Pirou peut désigner :
Nom de lieu :
 Pirou, commune de la Manche
Noms de personnes :
Eugène Pirou (1941-1909), photographe français
Gaëtan Pirou (1886-1946), économiste français

Voir aussi : 
Liste des seigneurs de Pirou
Joseph Piroux

Homonymie de patronyme